Ludvig Johansson kan syfta på:

* Ludvig Johansson (1845–1912), svensk präst och riksdagsman
 Ludvig Johansson (1865–1929), svensk zoolog